Папаиоанну () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Папаиоанну, Евангелос — греческий искусствовед, профессор.
 Папаиоанну, Иоаннес — греческий учёный, профессор.
 Папаиоанну, Иоаннис (род. 1976) — греческий шахматист, гроссмейстер (1998).
 Папаиоанну, Константинос — киприотский волейболист.
 Папаиоанну, Константинос — греческий учёный, академик.
 Папаиоанну, Лакис — греческий футболист.
 Папаиоанну, Мильтиадис (род. 1947) — министр юстиции, прозрачности и прав человека Греции.
 Папаиоанну, Мимис — греческий футболист.
 Папаиоанну, Михаил Хараламбус (более известен как Макарий II; 1870—1950) — архиепископ Кипра (1948—1950)
 Папаиоанну, Чаралампос — греческий дзюдоист.
 Папаиоанну, Эзекиас (1949—1988) — руководитель Прогрессивной партии трудового народа Кипра.
 Папаиоанну, Яннис (1914—1972) — известный греческий композитор, поэт и музыкант музыкального течения ребетико.